Nowosielce :

 Nowosielce (Przeworsk), localité polonaise de la gmina et du powiat de Przeworsk
 Nowosielce Kozickie, localité polonaise de la gmina d'Ustrzyki Dolne
 Nowosielce (Sanok), localité polonaise de la gmina de Zarszyn
 Nowosielce (Trzebnica), localité polonaise de la gmina d'Oborniki Śląskie